Het seizoen 1987/88 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1987 en eindigde op 28 mei 1988 met de finale in het Heizelstadion in Brussel. De beker ging naar RSC Anderlecht, dat Standard Luik versloeg in de finale.

Laatste 16
Dit schema toont de zestien overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de achtste finales. De achtste finales werden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales werden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale werd in één wedstrijd gespeeld op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Eli Ohana - KV Mechelen (6 doelpunten)
 Dimitri M'Buyu - Standard Luik (6 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1987/88